Lejarreta puede hacer referencia a:
 Gaizka Lejarreta, ciclista español.
 Iñaki Lejarreta, ciclista español.
 Ismael Lejarreta, ciclista español.
 Marino Lejarreta, ciclista español.